Dinner Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Dinner Island (Florida)
 Dinner Island (Maine)
 Dinner Island (Washington)